

Risultati

I test match

Gli altri incontri

Note